Піларж () — чеське прізвище. Відомі носії:

 Вацлав Піларж (1988) — чеський футболіст.
 Карел Піларж (1977) — чеський хокеїст.

Чеські прізвища